En Pologne, Józinki peut faire référence à :

 Józinki, un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Józinki, un village de la voïvodie de Łódź.